Rabensberg ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Rabensberg (Kirchweidach), Ortsteil von Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Rabensberg (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortsteil von Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Grabno (Połczyn-Zdrój), deutsch Rabensberg, Dorf in der Gmina Połczyn-Zdrój, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Stranice, deutsch Rabensberg in der Steiermark, Dorf in der Gemeinde Zreče, Slowenien
 Vranja Peč, deutsch Rabensberg, Dorf in der Gemeinde Kamnik, Slowenien

 Rabensberg (Sandwald), Berg (227,4 m) bei Witzenhausen im Sandwald, Landkreis Göttingen

Siehe auch:
 Rabenberg
 Rabensburg